Селитренников — фамилия; имеет женскую форму Селитренникова.
 Селитренников, Андрей Митрофанович (1882—1957) — русский писатель, журналист.
 Селитренников, Василий Васильевич (1882—1938) — российский военнослужащий, командующий Амурской военной флотилией.

Примечания